

Personnalités 

 , chercheur américain en informatique ;
  (né en 1961), artiste et auteur américain ;
 Yifat Shasha-Biton (née en 1973), éducatrice et femme politique israélienne, ministre.

Lieux 

 Meinit Shasha, woreda dans le sud de l'Éthiopie.